Lista obiektów IC (1–1000)
 Lista obiektów IC (1001–2000)
 Lista obiektów IC (2001–3000)
 Lista obiektów IC (3001–4000)
 Lista obiektów IC (4001–5000)
 Lista obiektów IC (5001–5386)